Лас Дурасниљас има више значења:

 Лас Дурасниљас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Дурасниљас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику